MicroVolts ( HAVE Online ) este un shooter multiplayer online dezvoltat de dezvoltatorul coreean SK iMedia și publicat de editorul Rock Hippo Productions pentru Windows ( PC ) din Toronto. MicroVolts și-a lansat prima fază beta închisă pe 12 august 2010  și a lansat a doua sa fază beta închisă pe 28 ianuarie 2011.  Faza beta deschisă a jocului a început pe 10 martie 2011.  Rock Hippo Productions a anunțat că lansarea oficială a jocului va începe pe 9 iunie 2011.  A fost închis pe 9. Septembrie 2017, 9:00 GMT, iar drepturile au fost vândute către Masangsoft . 

Jocul a fost clasat drept al doilea cel mai anticipat MMO din 2010 de către MMOSite's Reader's Choice Awards.  A fost, de asemenea, desemnat ca alegerea editorului MMOGames în aprilie 2011.

Story 
Amplasat în clubul de figuri al liceului Hyuga, nucleul acestui joc este drama diferitelor personaje. Amplasat într-o dioramă de grădină în miniatură cu table de șah, școli, orașe distruse de război, grădini, nave, cutii de jucării și multe altele, jucătorii operează figurine electrice modelate după membrii clubului de figurine și mânuiesc diverse arme. Naomi, Pandora, Kai și C.H.I.P au fost numele prototipurilor originale, dar li s-au alăturat curând și alte versiuni modificate (Knox, Simon, Amelia, Sophitia și $harkill Khan). Jucăriile se luptă pentru resurse valoroase ale bateriei și supremația supremă a Micro Lumii.

Characters

Naomi 
Naomi a fost prima păpușă feminină introdusă în MicroWorld. Ea este cel mai jucat personaj feminin, urmat de Pandora. Aspectul ei nevinovat, de școală anime, îi induce adesea în eroare pe dușmanii ei, făcându-i să creadă că este o mică amenințare.

Naomi a avut viteza de alergare de bază +2,0% și a făcut mai multe daune ale puștii.

Pandora 
Numită după personajul din mitologia greacă, Pandora folosește trucuri malefice pentru a domina locul de joacă. Nu iubește bărbații, din cauza unui proprietar neglijent, această păpușă cu articulații sferice își folosește atracția seducătoare pentru a atrage ținte înainte de a le distruge. Pandora o disprețuiește și pe Naomi, o tânără păpușă anime.

Pandora are pielea violet pal și are adesea un aspect mai mult gotic/întunecat, făcând-o seducătoare și echilibrată.

Ea a fost una dintre primele 4 figurine lansate, iar obținerea ei a costat 20000 MicroPoints. Mai târziu, în MicroVolts Surge, acest lucru a fost schimbat și ea a devenit un personaj jucabil gratuit.

Pandora avea +2,5% armură de explozie și a făcut mai multe daune Sniper.

C.H.I.P 
C.H.I.P. (Complex Humanoid Interchangeable Parts) este o figurină Stikfas mecanizată creată inițial folosind piese de schimb recuperate dintr-un depozit de vechituri. Are o personalitate foarte batjocoritoare și distractivă, făcându-l iubit de mulți. Este extrem de nerăbdător și întotdeauna primul care se încarcă în luptă, fără nicio grijă pentru propria sa siguranță. Acest lucru îl face un adversar foarte imprevizibil. A fost una dintre primele 4 figurine lansate, iar obținerea lui a costat 20000 de MicroPoints. Mai târziu, în MicroVolts Surge, acest lucru a fost schimbat și a devenit un personaj jucabil gratuit.

C.H.I.P a avut un HP de bază de 2040, viteza de rulare a crescut cu 1,0% și a făcut mai multe daune Bazooka.

Knox 
Knox a fost una dintre primele patru figurine din joc, fiind gratuit, l-a făcut cel mai jucat personaj masculin până la MicroVolts Surge. El este personajul „punk” stereotip, îmbrăcat în tricouri și pantaloni scurți împreună cu coafuri destul de ridicole. Comentariile lui sunt, de asemenea, foarte intimidante și batjocoritoare. Knox a fost făcut pentru a fi o versiune mai dură a lui Kai.

Knox avea un HP de bază de 2080 și a făcut mai multe daune Gatling Gun.

Kai 
Kai este modelat după un băiat de liceu, mergând în pereche cu Naomi. A fost a cincea figură adăugată jocului, fermecând pe toată lumea și devenind unul dintre cele mai jucate personaje. Deși a fost adăugat atât de târziu în joc, personajul său a fost una dintre primele 4 figurine realizate în tradiția MicroVolts, făcându-l un personaj bine cunoscut bazei de jucători din Asia.

Noua generație 
Mai târziu au fost adăugate încă 4 personaje în joc, care nu au prea multe informații despre trecutul lor.

Amelia este modelată după un Elf, având un aspect mai curat și mai curat. Ea a fost mai întâi obținută prin ciocanele MP și RT, magazinul RT sau pachetul Legenday High Elf. Ea a fost primul personaj care a avut propriul set de arme. Statisticile de bază ale Ameliei au fost viteza de rulare +3,0% și Armura de explozie +10,0%.

Sophitia a fost o preoteasă pașnică care a ales calea războiului pentru a-și îndeplini destinul. Silueta ei purta o rochie albă de mătase și accesorii aurii făcând-o să arate evlavioasă și curată.

Simon era o figurină cyborg. Datorită faptului că se afla într-o situație aproape de moarte, Simon și-a blindat corpul și s-a transformat în ceea ce este astăzi. Principalul său motiv de viață este vânarea și uciderea oamenilor care l-au rănit. El a fost obținut prin MP sau RT Hammers sau 6900RT. Avea propriul său set de arme disponibile numai pentru uzul lui. Când a fost adăugat, Simon avea +100 HP și +10% protecție Bullet Armor, dar a fost schimbat la +30 HP și +3,0% Bullet Armor, deoarece oamenii îl considerau supraputernic.

Sharkill Khan a fost o figurină modelată după un rapper. Nu au fost lansate multe informații despre acest personaj. HP de bază era de 2200 și acesta era singurul avantaj pe care îl avea.

Weapons 
Unic pentru MicroVolts este faptul că jucătorii au acces la toate cele șapte tipuri de arme dintr-un anumit meci, fără restricții de clasă. Armele sunt Melee, Rifle, Shotgun, Sniper Rifle, Gatling Gun, Bazooka și Grenade Launcher. Fiecare jucător începe echipat cu o armă de bază de fiecare tip și poate achiziționa mai multe arme prin Micro Points din magazinul din joc.

Jucătorii noi primesc un set de arme de probă timp de o săptămână. Acestea posedă statistici mult mai bune decât armele de stoc implicite. Spre deosebire de armele cumpărate cu RT, acestea nu necesită reparații. Acest lucru ajută jucătorul să acumuleze o cantitate de MP înainte de a crește nivelul.

Sistem de upgrade a armelor 

 Sistemul de upgrade a armelor a fost adăugat în actualizarea Luck and Load pe 2011-11-10
 Este un sistem în care puteți îmbunătăți o statistică a armei MP sau RT până la nivelul nouă, folosind energia bateriei și plătind cu MicroPoints(MP).
 Puteți eșua la upgrade și atunci când o faceți, vă pierdeți MP si energia pe care ați folosit-o pentru a o face. Există posibilitatea ca arma să poată retrograda. Din păcate, asta înseamnă că arma va coborî cu un nivel, dar poți preveni asta obținând elementul de protecție a armei. (Sistemul de downgrade a fost eliminat, în versiunea mai nouă a jocului)
 Cumpărarea super glue vă va crește șansele de a nu eșua la un upgrade cu 100%.
 Când a fost lansat MicroVolts Surge, nivelul de actualizare a crescut de la 5 la 9. La nivelul 9, aceasta reduce șansa cu 30%.

În cea mai nouă versiune a jocului, va fi mai ușor să faceți upgrade, deoarece Pay-to-Win nu mai este în joc. Oricine are MicroPoints(MP) poate sa dea upgrade la arme. Este destul de ușor de încercat și puteți oricând să comutați opțiunile de actualizare după bunul plac.

În plus, opțiunile de upgrade vor avea aceeași valoare atâta timp cât sunt de același tip.

Gameplay 
Moduri de joc

Există 17 moduri de joc în MicroVolts: Team Death Match, Free For All, Item Match, Capture the Battery, Close Combat, Elimination, Zombie Mode, Arms Race, Invasion, Scrimmage, Bomb Battle și Boss Battle. Fiecare mod necesită ca jucătorul să folosească abilități diferite pentru a reuși. În timp ce unele moduri se bazează pe jocul în echipă și cooperare, cum ar fi Team Death Match și Elimination, alte moduri necesită ca jucătorul să joace ofensiv, cum ar fi Free For All și Close Combat și Arms Race.

Boss Battle este un mod special în care 1-4 jucători trebuie să lupte cu un robot enorm și mini-roboți numiți „Trackers”. Jucătorii trebuie să evite atacurile și să distrugă mini-roboții pentru a supraviețui. Învingând cu succes șeful și câștigând modul, fiecare jucător va oferi o cutie cadou de diamant, aur, argint sau bronz; Diamantul este cel mai rar. Fiecare conține un cadou aleatoriu, iar cadourile mai bune corespund rarității cutiei. Completarea acestui mod nu oferă jucătorului niciun punct de experiență sau micropuncte (MP), ca în alte moduri.

Hărți

Există 28 de hărți diferite, fiecare având o temă, aspect și dimensiune diferite. Cele 28 de hărți de mediu asemănătoare jucăriilor includ:

 Junk Yard
 Forgotten Junk Yard
 Castle
 Neighbourhood
 House Top
 Model Ship
 PVC Factory
 PVC Factory(Night)
 Chess
 Battle Mine
 Toy Garden
 Toy Garden 2
 Magic Paper Land
 Toy Fleet
 Academy
 Hobby Shop
 Bitmap
 Bitmap 2
 Wild West
 Rumpus Room
 Cargo
 Beach
 Tracker Factory
 Rock Band
 Rock Band W
 Rock Band S
 Foosball
 Championship Castle siege

Harta Reactor este doar pentru Invasion. Academy Invasion este singura hartă pentru Boss Battle. Unele hărți sunt exclusive pentru anumite moduri de joc.

Caracteristicile jocului

Încărcare baterie 
Battery Charge este sistemul de recompense al jocului. Prin finalizarea anumitor activități, jucătorii pot debloca noi recompense sub formă de Micro Points, semnătură pe forum, privilegii de postare de imagini/video, creare de sondaje și, pentru o taxă de 25%, pot câștiga un set „RockHippo” jucabil pentru personajul Knox. Sistemul de încărcare a bateriei este în prezent eliminat, dar dezvoltatorii plănuiesc un sistem similar, mai bun.

Sistem de realizare 
Prin îndeplinirea anumitor obiective în joc, jucătorii deblochează realizări. Acest lucru le permite jucătorilor să câștige Micro Puncte pe care să le cheltuiască în joc. Nu au existat actualizări ale acestui sistem de când a fost introdus pentru prima dată.

Evenimente comunitare și forum 
MicroVolts găzduiește în mod regulat turnee de jocuri, rețele sociale și evenimente pe forum pentru jucători. Acestea au inclus un eveniment Splash of Color, care a invitat jucătorii să coloreze un design de tapet, prezentat ca tapet oficial MicroVolts; și un concurs CrossVolt care i-a chestionat pe jucători despre IQ-ul jocului lor MicroVolts.

Rețelele de socializare 
Jocul interacționează cu jucătorii prin Facebook, YouTube, Twitter și MySpace. Site-ul său web are o zonă de club care oferă jucătorilor acces la caracteristici unice ale comunității.

Clanuri 
În noua Sala de clanuri, jucătorii își pot crea sau gestiona acum clanurile. Ei pot, de asemenea, să solicite apartenența la clanuri râvnite sau să recruteze membri de elită în rândurile lor. În cele din urmă, jucătorii concurează în joc cu alte clanuri pentru a domina MicroWorld și a se plasa în clasamentul clanului.

Modul clasat 
5 niveluri și 3 niveluri avansate!

De la Bronz la Diamond și niveluri avansate pentru cei mai buni jucători!

Competiția este întotdeauna distractivă, palpitantă și provocatoare.

În fiecare sezon, o nouă ligă va începe să determine cine ar fi adevărații câștigători onorabili!

Joci mai bine? Demonstrează-o în meciul de ligă!

Meci de ligă 
În noua lansare a jocului MicroVolts cunoscută acum sub numele de MicroVolts Recharged, odată ce jocul va fi lansat, ei vor adăuga sistemul de meciuri din ligă, care va fi un meci 2v2 cu moduri de joc, hărți alese, iar în ecranul de încărcare vei fi abordat de noul adăugat. diorame.

Free-to-Play 
MicroVolts este lansat în categoria de jocuri free-to-play; jocul în sine poate fi descărcat și jucat gratuit, iar veniturile sunt generate din microplăți. Jucătorii pot cumpăra moneda din joc, numită Rock Tokens (RT), pentru a cumpăra articole exclusive pentru a-și personaliza personajele. Părul, fața, partea de sus, de jos, mâinile, pantofii și accesoriile pentru fiecare personaj pot îmbunătăți abilitățile personajului, cum ar fi viteza de alergare mai mare, puncte de sănătate suplimentare și gloanțe suplimentare. Se pot obține și upgrade-uri suplimentare de arme.

Opțiuni personalizabile pot fi achiziționate și prin puncte în joc numite Micro Points (MP). Acestea pot fi câștigate jucând jocul. Numărul de Micro Puncte acordate unui jucător este determinat de raportul ucidere/deces, de îndeplinirea misiunii, de o victorie sau pierdere și de durata meciului. Micropunctele sunt, de asemenea, acordate pentru îndeplinirea anumitor obiective în sistemul de realizare din joc, pentru îndeplinirea obiectivelor în sistemul lor de încărcare a bateriei și pentru creșterea nivelului personajelor. Câștigarea nivelurilor nu are impact asupra jocului, dar servește ca un indicator util al aptitudinii. Jocul urmărește performanța individuală cu fiecare armă și personaj. 

O actualizare cuprinzătoare a MicroVolts în 2011 a introdus o nouă pictogramă „Capsule” de la care jucătorii puteau obține articole. Aparatul cu capsule poate fi utilizat în prezent cu RT. Rock Hippo Productions a introdus modul MP pentru aparatul de capsulă, dar a eliminat această caracteristică la scurt timp după. Acest lucru a fost cel mai probabil pentru că oamenii l-au exploatat creând mii de conturi noi și rotind mașina la nesfârșit până când au atins un MP Jackpot, rezultând milioane de puncte MP. Majoritatea armelor capsule nu necesită reparații, iar armele MP sunt mult mai puțin puternice decât armele RT.

Jucătorii își măresc personajele câștigând puncte de experiență în cadrul unui meci jucat. Punctele de experiență sunt determinate de raportul ucidere/deces al unui jucător într-un meci, o victorie/înfrângere a unui meci, îndeplinirea misiunii și durata meciului. Când un jucător urcă la nivel, devin disponibile opțiuni suplimentare personalizabile.

Recepție și recunoaștere 
MicroVolts a fost premiat cu locul al doilea în alegerile cititorului MMOSite pentru cel mai anticipat MMO din 2010 și a fost alegerea editorului MMOGames în aprilie 2011.

Comunitatea de jocuri a salutat acest shooter la persoana a treia ca fiind ceva nou și diferit, deoarece majoritatea MMO-urilor shooter sunt din perspectiva la persoana întâi. Capacitatea personajelor de a purta șapte arme simultan, comutând liber între fiecare, „fa ca jocul să se simtă variat și unic”.

Recenziile au evidențiat mediile mai mari ale jocului ca oferind jocului un „simt și o abordare diferită a genului de acțiune online” și având un gameplay distinct, cu ritm rapid.

MicroVolts a fost, de asemenea, remarcat de unii jucători ca având asemănări cu Team Fortress 2, deoarece un trailer timpuriu pentru MicroVolts avea un stil grafic comparabil. Toate armele din joc sunt echivalente cu armele TF2.

The capsule machine 
Mașina de capsulă (lansată pe 11 noiembrie 2011) prezintă „rare” care sunt unice și, în general, nu pot fi câștigate nicăieri altundeva în joc. Rarele includ forme de aur, argint și bronz. Toate cele șapte arme au versiuni de „rare”. Există și haine rare pentru fiecare personaj. Unii au fost pensionați de atunci.

Capsule Machine costă 1.000 RT (aproximativ 1 USD) o rotire, iar utilizatorul care se rotește este garantat să primească un articol. Șansele de a câștiga un rar bazat pe un experiment RockToken/Armă de 100.000 sunt exprimate aproximativ printr-un raport de 1 : 75 (sau o șansă de 1 din 75 de a câștiga un rar). Hainele sunt mai ușor de câștigat și au un raport aproximativ de 1 : 25 pe rar. Dacă îmbrăcămintea câștigată este HP sau Speed este complet aleatoriu și determinat pe loc.

Referințe